Алехандро Гонсалес (; родился 7 февраля 1989 года в Медельине, Колумбия) — колумбийский теннисист.

Общая информация 
Алехандро — один из двух детей Маргариты и Альберто Гонсалесов; его сестру зовут Татьяна.

Колумбиец в теннисе с пяти лет. Любимое покрытие — грунт; лучший удар — бэкхенд.

Спортивная карьера 
Профессиональную карьеру Алехандро начал в 2006 году. В 2007 году в парном разряде выигрывает первый турнир из серии «фьючерс», а в июле 2008 года также в парах выиграл первый «челленджер». В мае 2009 года выиграл дебютный «фьючерс» в одиночном разряде. В марте 2013 года Гонсалес выиграл «челленджер» в Салинасе. В июле того же года дебютирует в основной сетке турнира ATP-тура. Произошло это на турнире в Боготе, где в первом раунде он проигрывает французу Андриану Маннарино. После этого турнира он выигрывает два «челленджера» подряд в Медельине и Сан-Паулу. В ноябре сыграл на Итоговом турнире тура «челленджер», где смог дойти до финала, но проиграл там Филиппо Воландри. Это выступление позволило Алехандро впервые подняться в первую сотню мирового рейтинга.

В январе 2014 года он впервые играет в основной сетке на серии Большого шлема, сыграв на Открытом чемпионате Австралии, где в первом же раунде ему достался 3-й в мире на тот момент Давид Феррер, которому Гонсалес по итогу в трёх сетах. Преодолеть барьер первого раунда основных соревнований ATP ему удается в марте на турнире серии Мастерс в Индиан-Уэллсе. Он выиграл на турнире у Адриана Маннарино и Ивана Додига и вышел в третий раунд, где проиграл итоговому победителю соревнований Новаку Джоковичу. В апреле на грунтовом турнире ATP в Хьюстоне он впервые достигает стадии четвертьфинала, обыграв Маркоса Багдатиса и Фелисиано Лопеса. На Открытом чемпионате Франции 2014 года колумбиец проходит во второй раунд, а на Уимблдонском турнире проигрывает в первом. К началу июня он поднимается в мировом рейтинге на пиковую для себя 70-ю строчку. В июле на домашнем для себя турнире в Боготе Гонсалес смог дойти до четвертьфинала. Обыграв россиянина Дмитрия Турсунова он проходит во второй раунд Открытого чемпионата США, но там проигрывает Гаэлю Монфису. В октябре Алехандро выиграл «челленджер» в Кордове и заканчивает второй сезон подряд в первой сотне мирового рейтинга.

На Открытом чемпионате Австралии 2015 года в первом раунде Гонсалесу удалось обыграть сеянного теннисиста Фабио Фоньини, однако во втором он проиграл Гильермо Гарсие-Лопесу.

Рейтинг на конец года

Выступления на турнирах

Финалы челленджеров и фьючерсов в одиночном разряде (24)

Победы (11)

Поражения (13)

Финалы челленджеров и фьючерсов в парном разряде (24)

Победы (10)

Поражения (14)

История выступлений на турнирах

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Теннисисты Колумбии